Deux classes de navires de la Royal Navy ont porté le nom de classe County :
 la classe County, classe de croiseurs lourds, construits avant la Seconde Guerre mondiale ;
 la classe County, classe de destroyers construits après la Seconde Guerre mondiale.